El nombre Herman Chadwick puede referirse a los siguientes miembros de la familia Chadwick:
 Herman Chadwick Valdés (1913-1998)
 Herman Chadwick Piñera (n. 1945)
 Herman Chadwick Larraín (n. 1968)